Кульмеж — деревня в Инсарском районе Мордовии в составе Русско-Паевского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 2 километра по прямой на запад-северо-запад от районного центра города Инсар.

История 
Упоминается с 1866 года как казенная деревня из 59 дворов.

Население 

Постоянное население составляло 175 человека (русские 99 %) в 2002 году, 138 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Инсарского района